Ojansivu ist der Familienname folgender Personen:

 Antti Ojansivu (* 1993), finnischer Skilangläufer
 Jyri Ojansivu (* 1987), finnischer Schauspieler
 Kunto Ojansivu (* 1959), finnischer Schauspieler
 Olli-Pekka Ojansivu (* 1987), finnischer Volleyballspieler